Френкель — німецьке та єврейське прізвище (). На сер.-верх.-нім. скор.форма від імені Франк, означає «чоловік із Франконії», від назви германського племені Франки.

 Абрахам Френкель (1891—1965) — німецько-ізраїльський математик, співавтор теорії множин Цермело — Френкеля
 Габріель Самійлович Нелідов-Френкель (1897–1965) — український радянський актор, Заслужений артист УРСР (1954).
 Едвард Френкель ( 1968) — американський математик.
 Едуард Френкель (1888—1970) — німецько-британський класичний філолог 
 Лазар Френкель (1904 — 1978) — український кінорежисер.
 Марк Френкель (1909 — 1982) — вчений.
 Михайло Адольфович Френкель (1937 — 2016) — український сценографіст і художник.
 Михайло Аронович Френкель ( 1948) — український і журналіст і громадський діяч.
 Петер Френкель ( 1939) — німецький легкоатлет, який виступав за НДР, олімпійський чемпіон (1972).
 Нафталій Френкель (1883 — 1960) — діяч ГПУ-НКВС СРСР.
 Олександр Френкель ( 1985) — німецький боксер-професіонал українського походження, чемпіон Європи
 Яків Френкель (1894 — 1952) — радянський вчений-фізик.
 Ян Френкель (1920 — 1989) — російський композитор. Народний артист СРСР. Лауреат Державної премії СРСР.

Див. також
 Франке

Виноски

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища

de:Fränkel